Howe (Oklahoma)
Howe (Texas)

Desambiguações de topônimos